Ararunense – abitanti di Araruna (Paraná)
Ararunense – abitanti di Araruna (Paraíba)